Il Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica è un premio letterario dedicato alla saggistica rivolta a una efficace divulgazione scientifica. Il Premio viene assegnato annualmente all'autore o autrice di un libro pubblicato in Italia, tra il 1º gennaio dell'anno precedente ed il 31 agosto dell'anno in corso. Il Premio è stato istituito nel 2013 ed è organizzato annualmente dallAssociazione Italiana del Libro. Dall'edizione 2017 è dedicato alla memoria del suo fondatore e ideatore del Premio stesso, Giancarlo Dosi.

Il Premio ha tra i suoi main partner il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e BPER Banca. Nel corso delle edizioni ha ottenuto il patrocinio dell'Associazione italiana per la ricerca industriale (AIRI), dell'Università telematica internazionale "UniNettuno", l’Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani e della Rete dei Parchi Letterari.

Gli obiettivi del premio 
È aperto alla partecipazione di ricercatori, docenti di ogni ordine e grado, giornalisti, studiosi e autori italiani o stranieri, con l’obiettivo di:

 contribuire a rafforzare il settore del libro e della lettura in Italia, in particolare per quanto riguarda la saggistica rivolta a una efficace divulgazione scientifica;
 affermare la centralità dell’informazione e della divulgazione scientifica per il progresso della società;
 favorire nei giovani l’interesse per la cultura scientifica;
 contribuire a creare una cultura diffusa dell’innovazione e del sapere.

Struttura del premio 
Possono essere candidati libri, articoli e video di divulgazione scientifica (autori italiani o tradotti in italiano), pubblicati per la prima volta nel biennio precedente all'edizione in corso. Per la sezione Libri e Articoli sono ammesse anche le opere autopubblicate o pubblicate soltanto in formato elettronico o digitale.

Ciascuna delle sezioni è suddivisa nelle seguenti cinque aree scientifiche:

 A) Scienze matematiche, fisiche e naturali (scienze matematiche e informatiche, fisiche, chimiche, della terra);
 B) Scienze biologiche e della salute (scienze biologiche, mediche, agrarie e veterinarie);
 C) Scienze dell’ingegneria e dell’architettura (ingegneria civile e industriale, architettura, ingegneria dell’informazione);
 D) Scienze dell’uomo, filosofiche, storiche e letterarie (scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche, storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche);
 E) Scienze giuridiche, economiche e sociali (scienze giuridiche, economiche e statistiche, politiche e sociali).

Procedura di selezione e valutazione
L'Associazione Italiana del Libro bandisce il Premio durante il mese di aprile/maggio e fino al termine del mese di settembre è impegnata a ricevere le candidature delle opere. Durante i mesi estivi le opere in gara sono valutate da una giuria composta da oltre duecentocinquanta professori di ogni ordine e grado delle diverse università italiane. Da questa prima valutazione emergono 10 opere per ciascuna area scientifica sulle quali sarà chiamato ad esprimersi il Comitato scientifico del Premio, precedentemente costituito.

Sulla base delle valutazioni espresse dalla giuria nazionale, i membri del Comitato scientifico, cui è stata data l'opportunità di leggere le opere in gara, si riuniscono per individuare 3 opere per ciascuna area scientifica che si contenderanno i premi nel corso della cerimonia finale.

Cerimonia finale di premiazione 
La cerimonia finale di premiazione avviene nel mese di dicembre nella prestigiosa sala convegni del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) di Roma. Nel corso della manifestazione gli autori delle 15 opere in gara, 3 per ciascuna area scientifica, si affrontano di volta in volta di fronte al pubblico avendo a disposizione due minuti di tempo per un ultimo appello al voto del proprio libro. Il comitato scientifico del Premio e una nutrita giuria di sala esprime in diretta il proprio giudizio con il sistema del voter elettronico, decretando i vincitori nelle diverse aree scientifiche che aspirano al titolo più alto in palio: il Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica. I 5 finalisti, infatti, vincitori rispettivamente della propria area, saranno nuovamente chiamati di fronte al pubblico per l'ultima votazione che decreterà il vincitore assoluto del Premio. Durante la cerimonia sono premiati anche i vincitori delle altre sezioni del premio.

Hanno presentato la cerimonia finale di premiazione: Mario Tozzi (1ª edizione, 2013); Valerio Rossi Albertini (2ª edizione, 2014); Rossella Panarese (3ª edizione, 2015); Giorgio Pacifici (4ª edizione, 2016); Paolo Di Giannantonio (5ª edizione, 2017); Guido Barlozzetti (6ª edizione, 2018), Elisabetta Guidobaldi (7ª edizione, 2019), Roberta Villa (8ª edizione, 2020); Benedetta Rinaldi (9ª edizione, 2021); Cristiano Bucchi (10ª edizione, 2022).

Albo d'oro
1ª edizione, 2013: Il cervello gioca in difesa. Storie di cellule che pensano, di Gianvito Martino, edito da Mondadori Education;
2ª edizione, 2014: Capra e calcoli. L’eterna lotta tra gli algoritmi e il caos, di Marco Malvaldi e Dino Leporini, edito da Laterza;
3ª edizione, 2015: Cercatori di meraviglia. Storie di grandi scienziati curiosi del mondo, di Amedeo Balbi, edito da Rizzoli;
4ª edizione, 2016: La scienza sa di non sapere per questo funziona, di Maria Luisa Villa, edito da Guerini e Associati;
5ª edizione, 2017: Expert brain-Come la passione del lavoro modella il nostro cervello, di Antonio Cerasa, edito da Franco Angeli Editore;
6ª edizione, 2018: Questione di virgole. Punteggiare rapido e accorto, di Leonardo G. Luccone, edito da Laterza;
7ª edizione, 2019: Eccentrico. Autismo e Asperger in un saggio autobiografico, di Fabrizio Acanfora, edito da Effequ;
8ª edizione, 2020: Il genio non esiste (e a volte é un idiota), di Barbascura X, edito da Tlön;
9ª edizione, 2021: La malattia da 10 centesimi, di Agnese Collino, edito da Codice Edizioni;
10ª edizione, 2022: I geni invisibili della democrazia, di Vincenzo Di Nuoscio, edito da Mondadori Università.

Riconoscimento Giancarlo Dosi per la divulgazione scientifica (Premio Dosi) 
Tale riconoscimento, indetto in ricordo del fondatore, è dedicato agli autori che hanno dato un contributo nella divulgazione scientifica in Italia e all'estero, a prescindere dal libro sottoposto al Premio:

1ª edizione, 2017: Samantha Cristoforetti e Stefano Sandrelli (Nello spazio con Samantha, edito da Feltrinelli);
2ª edizione, 2018: Ilaria Capua (Io, trafficante di virus. Una storia di scienza e di amara giustizia, edito da Rizzoli);
3ª edizione, 2019: Simonetta Di Pippo (Parola di astronauta. Le nostre imprese nello spazio, di Ettore Perozzi e A. Antinori (Illustratore), edito da Lapis);
4ª edizione, 2020: Luciano Canfora (Europa gigante incatenato, edito da Edizioni Dedalo).

Presidente del Comitato scientifico 
I Presidenti del Comitato Scientifico che si sono succeduti nel corso delle edizioni:

1ª - 2ª edizione, 2013-2014: Franco Taggi, già Dirigente di Ricerca dell’Istituto Superiore di Sanità.
3ª - 4ª edizione, 2014-2015: Umberto Guidoni, astronauta, astrofisico.
5ª - 10ª edizione, 2017-2020: Giorgio De Rita, segretario generale del Censis (Centro Studi Investimenti Sociali).

Note

Collegamenti esterni

Premi letterari italiani